Maisoncelle kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Maisoncelle-Tuilerie, departementet Oise i regionen Hauts-de-France, 
 Maisoncelle-Saint-Pierre, departementet Oise i regionen Hauts-de-France, 
 Maisoncelle (Ardennes), kommun Maisoncelle-et-Villers, departementet Ardennes i regionen Grand Est, 
 Maisoncelle, departementet Pas-de-Calais i regionen Hauts-de-France,